Італія брала участь у всіх Олімпійських іграх, крім Ігор 1904 року. Вона приймала в себе літні Олімпійські ігри 1960, зимові Олімпійські ігри 1956 та зимові Олімпійські ігри 2006.

Італійці азартні й дуже люблять спорт. За кількістю золотих медалей вони на четвертому місці, за загальною кількістю – на шостому, а у фехтуванні попереду всієї планети.

Таблиці медалей

Медалі на літніх іграх

Медалі на зимових Іграх

Медалі за літніми видами спорту

Медалі за зимовими видами спорту

Примітки

Посилання 
 НОК Італії  

Країни на Олімпійських іграх
Італія на Олімпійських іграх